Сезон НБА 1983/1984 — стал 38-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в семи играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1983 года под первым номером клубом «Хьюстон Рокетс» был выбран центровой Ральф Сэмпсон из Виргинского университета. Под 4-м номером на том драфте был выбран Байрон Скотт, под 9-м — Дейл Эллис, а под 14-м — Клайд Дрекслер.

Именно с этого сезона в плей-офф стали выходить 16 команд вместо 12, к тому же раньше победители дивизионов пропускали первый раунд плей-офф, а теперь в нём участвовали все клубы.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
 Самый ценный игрок финала: Ларри Бёрд, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Ральф Сэмпсон, Хьюстон Рокетс
 Лучший оборонительный игрок: Сидни Монкриф, Милуоки Бакс
 Лучший шестой игрок НБА: Кевин Макхейл, Бостон Селтикс
 Тренер года: Фрэнк Лэйден, Юта Джаз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Ларри Бёрд
 Ф Бернард Кинг 
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Айзея Томас
 З Мэджик Джонсон

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Эдриан Дэнтли
 Ф Джулиус Ирвинг
 Ц Мозес Мэлоун
 З Сидни Монкриф
 З Джим Пакссон

 Сборная новичков НБА
 Стив Стипанович
 Ральф Сэмпсон
 Дэррелл Уокер
 Джефф Мэлоун
 Тарл Бэйли
 Байрон Скотт

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 Майкл Купер
 Три Роллинс
 Морис Чикс
 Сидни Монкриф

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ларри Бёрд
 Дэн Раундфилд
 Карим Абдул-Джаббар
 Деннис Джонсон
 Ти Ар Данн

Комментарии

Ссылки 
 1983-84 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1983/1984